Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 49-es, továbbá 49É és 49I jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 49-es busz (Budapest)→149-es busz (Budapest)
 49É busz (Budapest)megszűnt

 49-es busz (Debrecen)
 49I busz (Debrecen)megszűnt